Los Palacios - município de Cuba.
 Los Palacios y Villafranca - municipio de la provincia de Sevilla, Andalucía, España;
 Los Palacios (Argentina) - localidade na Argentina.

Ver também 
 Palácio
 Palacios